Дискография английской рок-группы The Kinks, включающая 25 студийных альбомов, записанных в период с 1964 по 1993 год, а также ряд концертных альбомов, мини-альбомов, сборников и синглов.

Студийные альбомы

Концертные альбомы

Сборники

Мини-альбомы

Примечания 

Kinks
The Kinks